O  é uma posição do futebol. Existem alas de dois tipos, que atuam pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, sendo denominados ala-direito ou ala-esquerdo.

Função 
O jogador que exerce esta função deve ocupar os laterais do campo. Simplificando um pouco, pode-se dizer que seria algo como um lateral avançado. Quando um atleta joga como ala, os volantes e zagueiros de sua equipe ficam a cargo da cobertura de seus apoios ao ataque. Esta posição é bastante utilizada em esquemas táticos com três zagueiros, como o 3-5-2, o 3-4-3 e o 3-6-1.

Ver também 
 Lateral (futebol)

Posições do futebol